Боднаро́в () — село в Отынийской поселковой общине Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 53 человека. Занимает площадь 4,537 км². Почтовый индекс — 78233. Телефонный код — 03433.

Примечания

Ссылки 
 Боднаров на сайте Верховной рады Украины